Чемпионат Украины по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезон 2017/2018 — 27-й чемпионат Украины по футболу.

Сезон начался 15 июля 2017 года матчем за Суперкубок Украины между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо». Чемпионат стартовал 16 июля 2017 года матчем между «Карпатами» и «Звездой». Титул чемпиона защищал донецкий «Шахтёр».

Регламент 
Еврокубковая квота:
 В Лигу чемпионов попадают две команды : чемпион (начинает с группового этапа) и серебряный призер (начинает с 3 квалификационного раунда)
 В Лигу Европы попадают команды, занявшие места с третьего по четвёртое и победитель Кубка Украины. Если победитель Кубка Украины занял место с первого по четвёртое, то в Лигу Европы попадает команда, занявшая пятое место.
Повышение и понижение в классе:
 Напрямую Премьер-лигу покидает команда, занявшая 12-е место.
 Остальные две путевки разыгрывают в плей-офф между 10-11 местами УПЛ и 2-3 местами Первой лиги.
 В случае, если возникают непредвиденные Регламентом ситуации, решение о составе участников принимает Исполнительный комитет ФФУ, основываясь на предложениях УПЛ.
Распределение мест в турнирной таблице:
 При равенстве очков в первую очередь учитывается: 1) разница забитых и пропущенных мячей; 2) большее количество забитых мячей.
 При равенстве вышеприведенных показателей принимаются во внимание очные встречи, а именно: 1) большее количество очков в очных встречах; 2) лучшая разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах; 3) большее количество забитых мячей в очных встречах.

Дисциплинарные санкции:
 Игроки пропускают 1 матч после получения 4-х жёлтых карточек. Эти дисквалификации осуществляются автоматически (без решения КДК ФФУ) в рамках соответствующих соревнований.
 За две жёлтые карточки, полученные в разных матчах Кубка, игрок автоматически пропускает один матч в Кубке.
 Две жёлтые карточки в одном матче учитываются как красная карточка и не идут в учет предупреждений.
 За прямую красную карточку, полученную за «фол последней надежды» футболист автоматически пропускает 1 матч в рамках данного турнира.
 Во всех других случаях при получении красной карточки отстранение начинается с момента удаления игрока с поля и действует до решения КДК ФФУ и окончания действия отстранения.
 После окончания соревнований жёлтые карточки, а также дисквалификации, полученные за жёлтые карточки, аннулируются.
 Во всех других случаях дисквалификации переносятся на следующий сезон.
 При переходе из одного клуба Премьер-лиги в другой жёлтые и красные карточки не аннулируются.
 При переходе отстраненного игрока из клуба ПФЛ или клуба из другой страны в клуб Премьер-лиги отстранения не аннулируются.
Клуб обязан самостоятельно вести учет предупреждений и удалений, а также дисциплинарных санкций.

Участники 
По итогам сезона 2016/17 премьер-лигу покинули:
 «Днепр» (Днепр) — 11-е место.
 «Волынь» (Луцк) — 12-е место.
По итогам Первой лиги 2016/17 в Премьер-лигу повысились:
 «Мариуполь» — 1-е место. До начала сезона клуб назывался «Ильичёвец».
 «Верес» — 3-е место. Повышается в классе, так как финишировавшая второй «Десна» не смогла получить аттестат.
В турнире примут участие 12 команд. Из-за вооружённого конфликта на востоке Украины ряд клубов выступает на стадионах других регионов страны: «Заря» Луганск на «Славутич-Арене» (Запорожье), донецкий «Олимпик» на киевском стадионе «Динамо», «Шахтёр» — на ОСК «Металлист». Из-за реконструкции стадиона «Металлург», «Сталь» домашние матчи проводит на стадионе «Оболонь-Арена», в Днепре, а из-за реконструкции стадиона «Авангард» в Ровно «Верес» проводил матчи на стадионе «Арена Львов».

Региональное распределение

Составы

Тренерские изменения

Результаты матчей

Первый этап

Второй этап

Группа 1

Группа 2

Турнирная таблица

Первый этап

Второй этап

Группа 1 

|

Группа 2 

|
|
|

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Первый этап

Второй этап

Статистика

Лучшие бомбардиры

Ассистенты

Гол + пас

Вратари 

Включены лучшие вратари по соотношению проведённых игр и пропущенных голов, среди тех кто сыграл более 10 матчей

Плей-офф за право играть в Премьер-лиге 
Согласно регламенту соревнований, между 2—3 командами Первой лиги и 10—11 командами Премьер-лиги предусматривался плей-офф за право выступать в Премьер-лиге.

Первые матчи

Ответные матчи

Арбитры 

Жирным шрифтом выделены арбитры ФИФА

Награды

Лучший игрок и лучший тренер тура

Игрок месяца

Лауреаты сезона 
Лучшие игроки сезона были определены УФПЛ на основании голосования клубов:

 Лучший тренер сезона — Александр Хацкевич («Динамо»)
 Лучший футболист сезона — Марлос («Шахтёр»)
 Лучший вратарь сезона — Андрей Пятов («Шахтёр»)
 Лучший молодой футболист сезона — Виктор Цыганков («Динамо»)
 Лучший арбитр — Юрий Можаровский

33 лучших 
 Вратари:
 № 1 —  Андрей Лунин («Заря»)
 № 2 —  Андрей Пятов («Шахтёр»)
 № 3 —  Евгений Паст («Звезда»)
 Защитники:
 № 1 —  Евгений Опанасенко («Заря»)
 № 2 —  Томаш Кендзёра («Динамо»)
 № 3 —  Богдан Бутко («Шахтёр»)
 № 1 —  Ярослав Ракицкий («Шахтёр»)
 № 2 —  Никита Бурда («Динамо»)
 № 3 —  Андрей Гитченко («Александрия»)
 № 1 —  Ардин Далку («Ворскла»)
 № 2 —  Сергей Борзенко («Верес»)
 № 3 —  Вячеслав Чечер («Заря»)
 № 1 —  Исмаили («Шахтёр»)
 № 2 —  Игорь Пердута («Ворскла») 
 № 3 —  Алексей Гуцуляк («Карпаты»)
 Полузащитники:
 № 1 —  Марлос («Шахтёр»)
 № 2 —  Хорхе Карраскаль («Карпаты»)
 № 3 —  Беньямин Вербич («Динамо»)
 № 1 —  Фред («Шахтёр»)
 № 2 —  Денис Гармаш («Динамо»)
 № 3 —  Владимир Чеснаков («Ворскла»)
 № 1 —  Тайсон («Шахтёр»)
 № 2 —  Владимир Шепелев («Динамо»)
 № 3 —  Николай Шапаренко («Динамо»)
 № 1 —  Андрей Тотовицкий («Мариуполь»)
 № 2 —  Василий Грицук («Александрия»)
 № 3 —  Вячеслав Шарпар («Ворскла») 
 № 1 —  Виктор Цыганков («Динамо»)
 № 2 —  Орест Кузык («Сталь»)
 № 3 —  Артём Громов («Заря»)
 Нападающие:
 № 1 —  Факундо Феррейра («Шахтёр»)
 № 2 —  Иури («Заря»)
 № 3 —  Юрий Коломоец («Ворскла»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги
 Официальный сайт комитета арбитров ФФУ

2017/2018
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2017/2018